Kassabi bezeichnet:

 Kasai (Fluss)
 Abdel Hadi al-Qasabi